Der Begriff Schnittlinger bezieht sich auf

das Naturdenkmal Schnittlinger Loch
Bewohner des mittelfränkischen Dorfs Schnittling bei Spalt in Mittelfranken
Bewohner des württembergischen Dorfs Schnittlingen (Ortsteil von Böhmenkirch)
die fiktiven Personen Georg Heinrich Schnittlinger und Heinrich Schnittlinger (fiktiver Gründer einer fiktiven Künstlergruppe Ravensburger Sezession), die in einigen Internet-Gästebüchern auftauchen